Crepidula uncata är en snäckart som beskrevs av Menke 1847. Crepidula uncata ingår i släktet Crepidula och familjen toffelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Toffelsnäckor
uncata